Дон Хуан Антонио де Вера-и-Фигероа Авила-и-Суньига, граф де ла Рока (, Conde de la Roca; 1583 год, Мерида — 20 ноября 1658 год, Мадрид) — испанский дипломат, историк и .

Родился в Каталонии в 1583 году. Исполнял важные государственные должности, в числе которых был чрезвычайным послом в Савойе, Риме, Венеции и других итальянских городах-государствах. Занимался не без успеха поэзией; написал поэму «El Fernando o Sevilla restaurada, poema heroica escrito en los versos de la Jerusalem liberada del Tasso» (Милан, 1632). Его сочинения «el Embaxador» и «Epitome de la vida y hechos del emperador Carlos V» были переведены на французский язык. Умер в Мадриде в 1658 году.

Сочинения 
 «Vida de Santa Isabel de Portugal»
 «El Embaxador»,
 «Epitome de la vida y hechos de l’emperador Carlos V»,
 «El Fernando о Sevilla restaurada» и др.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 437 (Вера-и-Фигвероа-и-Сунига, Донъ Хуанъ Антоній).

Ссылки 
 

Послы Испании в Ватикане
Послы Испании в Италии
Дипломаты Испании
Испанские писатели XVII века
Графы Испании